Kasteel Altenbroek, Belgisch kasteel gelegen in Voeren. 
 Molen van Altenbroek, molen gelegen in 's-Gravenvoeren.
 Altenbroek (natuurgebied), natuurgebied in de Voerstreek